Brezovo je ime več naselij:

 Brezovo, občina Litija
 Brezovo, občina Sevnica
 Gorenje Brezovo, občina Ivančna Gorica
 Spodnje Brezovo, občina Ivančna Gorica
 Brezovo, Bolgarija

naselja v Sloveniji